Enigma, Энигма (от  — загадка) — загадка, головоломка, что-то таинственное, невыразимое, шарада или сложная задача.
 «Энигма» — шифровальная машина времён Второй мировой войны.
 Энигма — город в штате Джорджия, США.
 «Энигма» — компьютерная игра.
 «Энигма-вариации» — музыкальное произведение Эдуарда Элгара.
 «Enigma: Rising Tide» — аркадный симулятор морских сражений Второй мировой.
 Enigma — музыкальный проект.
 Enigma — песня из 6 студийного альбома Леди Гаги, Chromatica
 Enigma — студийный альбом группы Ill Nino.
 Enigma — персонаж компьютерной игры DotA.
 Enigma Browser — веб-браузер разработанный компанией Advanced Search Technologies, Inc.
 Enigma engine — игровой движок для использования в компьютерной стратегической игре «Блицкриг».

Техника
 T-55 Enigma — иракская модификация танка Т-55.
 Enigma AMFV — колёсная боевая машина пехоты с колесной формулой 8×8, разработанная Emirates Defense Technology (ОАЭ).

Кинематограф
 «Энигма» — фильм 1982 года режиссёра Жанно Шварца.
 «Энигма» — фильм 1987 года режиссёра Лючио Фульчи.
 «Энигма» — фильм 2001 года режиссёра Майкла Эптида.
 «Энигма» — 15-серийный сериал 2010 года (фантастика, триллер, приключения), режиссёры М. Рудкевич, Ю. Юлина.